Stillleben mit Äpfeln steht für folgende Gemälde:

 Stillleben mit Äpfeln (Jawlensky) von Alexej von Jawlensky (1908)
 Stillleben mit zwei Äpfeln, unbekannter Künstler